«История одной бильярдной команды» — советский фильм — притча, снятый режиссёром Себастьяном Аларконом в 1988 году

Сюжет 
 
Действие этой притчи происходит в обусловленном месте условного государства, куда попадает ссыльный Пачо. Герой делает все для того, чтобы уберечь еще целомудренное население от тлетворного влияния общества потребления.

В ролях 
 Сергей Газаров — Пачо Пальма
 Ислам Казиев — сержант Санчес
 Семён Фарада — Сунига, учитель
 Сергей Векслер — Мамерто
 Михаил Лакшин — Фабио, звонарь
 Сергей Шкаликов — Рупи, рыбак
 Владимир Татосов — дон Чезаре, хозяин бара
 Юрий Катин-Ярцев — отец Августин, священник
 Нина Тер-Осипян — донья Сарита
 Игорь Золотовицкий — лейтенант
 Наталья Коломина — Бриджитт, дочь Сариты, проститутка
 Мария Капнист — Аманда, гадалка
 Валентин Голубенко — Тарзан, сын Аманды
 Светлана Тома — Леонора, вдова
 Эдгар Сентельяс — Паблито, сын Леоноры (в титрах - Э.Сентельянс)
 Алим Кулиев — Усатый игрок

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1988 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Себастьяна Аларкона